Il doppio del torneo di tennis Nairobi Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ned Caswell e Chris Garner che hanno battuto in finale Fabio Di Mauro e Mario Visconti 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Bertrand Lacombe /  Ruben Lamothe (quarti di finale)
 Ugo Biagianti /  Peter Jetzel (primo turno)

 Thomas Buchmayer /  Sandro Della Piana (semifinali)
 Ned Caswell /  Chris Garner (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nairobi Challenger 1989